A Tarsasjatekok.com Magyarország legnagyobb független információs portálja a társasjátékok témakörében. Az oldal 2016-ban indult, fő profilja, hogy az adott társasjátékokról próbálnak minél több adatot összegyűjteni, mint alapadatok, videók, játékszabályok, bolti kínálatok, illetve saját cikkeket és bemutatókat is tesznek közzé.

Az oldal főbb funkciói 

 Társasjátékok keresése
 Bolti ajánlatok összegyűjtése, akciók jelzése
 Bolti ajánlatok összehasonlítása
 Használt társasjátékok hirdetése, cserebere platform
 Értesítési lehetőségek ár és raktárkészlet alapján
 Társasjátékokkal kapcsolatok hírek és cikkek

Jegyzetek 

Társasjátékok
Magyar weboldalak